

Cinema 
 Shivers – film del 1934 diretto da Arthur Ripley
 Il demone sotto la pelle (Shivers) – film del 1975 diretto da David Cronenberg

Musica 
 Shivers – album di Armin van Buuren del 2005
 Shivers – singolo di Armin van Buuren del 2005
 Shivers – singolo di Ed Sheeran del 2021

Videogiochi 
 Shivers – avventura grafica
 Shivers 2: Harvest of Souls – avventura grafica

Pagine correlate 
Shiver